Doropayung (Juwana)
 Doropayung (Pancur)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing